Ulryk II (1253–1279), hrabia Wirtembergii od 1265
 Ulryk II (1406–1456), hrabia Celje
 Ulryk II (zm. 1471), książę Meklemburgii-Stargard od 1466